Il titolo di Cardinal-Infante era il titolo riservato a quei cardinali che fossero anche infanti di Spagna o del Portogallo. Il termine può riferirsi ad uno dei seguenti personaggi:

 Giacomo di Coimbra (1433–1459)
 Alfonso del Portogallo (1509–1540)
 Enrico I del Portogallo (1512–1580), re-cardinale del Portogallo (1578–1580)
 Ferdinando d'Austria (1609–1641), politico e militare
 Luigi Antonio di Borbone-Spagna (1727–1785)

Voci correlate
 Cardinal-nipote
 Cardinale della corona
 Cardinale protettore

Cardinali